

Фаунтен-Сіті — місто, штат Індіана
 Фаунтен-Сіті — місто, штат Вісконсин